Das Herrendoppel der Australasian Championships 1907 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Titelverteidiger waren Rodney Heath und Anthony Wilding. Das Finale gewannen William Gregg und Harry Parker gegen Horace Rice und George Wright. Harry Parker stand bei der letztjährigen Austragung schon im Final, verlor aber dies.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herrendoppel
1907